Liste des autoroutes numérotées 9.

Bundesautobahn 9

Route nationale 9

Pyhrn Autobahn (A9)

Autoroute 9 (Alberta)
 Autoroute 9 (Colombie-Britannique)
 Autoroute 9 (Île-du-Prince-Édouard)
 Autoroute 9 (Ontario)
 Autoroute 9 (Saskatchewan)

Interstate 9
 U.S. Route 9
 Route 9 (Nouvelle-Angleterre)
 State Route 9 (Alabama)
 Route 9 (Alaska)
 Autoroute 9 (Arkansas)
 Autoroute 9 Spur (Arkansas)
 State Route 9 (Californie)
 State Highway 9 (Colorado)
 Route 9 (Connecticut)
 Route 9 (Delaware)
 State Road 9 (Floride)
 State Route 9 (Géorgie)
 State Highway 9 (Idaho)
 Route 9 (Illinois)
 State Road 9 (Indiana)
 Autoroute 9 (Iowa)
 K-9 (autoroute du Kansas)
 Route 9 (Kentucky)
 Autoroute 9 (Louisiane)
 State Route 9 (Maine)
 Route 9 (Massachusetts)
 Route C9 (Massachusetts)
 M-9 (autoroute du Michigan)
 State Highway 9 (Minnesota)
 Autoroute 9 (Mississippi)
 Route 9 (Missouri)
 Autoroute 9 (Nebraska)
 State Route 9 (Nevada)
 Route 9 (New Hampshire)
 Route 9 (New Jersey)
 State Road 9 (Nouveau-Mexique)
 Autoroute 9 (Caroline du Nord)
 Autoroute 9 (Dakota du Nord)
 State Route 9 (Ohio)
 State Highway 9 (Oklahoma)
 Route 9 (Pennsylvanie)
 Autoroute 9 (Caroline du Sud)
 Autoroute 9 (Dakota du Sud)
 State Route 9 (Tennessee)
 State Highway 9 (Texas)
 State Highway Loop 9 (Texas)
 Farm to Market Road 9 (Texas)
 Recreational Road 9 (Texas)
 State Route 9 (Utah)
 Route 9 (Vermont)
 State Route 9 (Virginie)
 State Route 9 (Washington)
 Route 9 (Virginie-Occidentale)
 Autoroute 9 (Guam)
 Autoroute 9 (Porto Rico)

Route 9

Autoroute nationale 9

Route nationale 9

Autoroute 9

Freeway 9

Autoroute 9 (Israël)
 Autoroute 9 (Jérusalem)

Route nationale 9

Route fédérale 9

Route nationale 9

Route 9 Gral. Leonardo Olivera